Il singolare  del Citi Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Questa è stata la prima edizione del torneo.

Nadia Petrova ha battuto in finale Shahar Peer 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Shahar Peer (finale)
 Nadia Petrova (campionessa)
Tamira Paszek (semifinali)
 Jelena Dokić (primo turno)

  Bojana Jovanovski (quarti di finale)
  Elena Baltacha (secondo turno)
  Sania Mirza (primo turno)
  Alberta Brianti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2011